El término Intrusos puede referirse a:

 Intrusos en el espectáculo, programa de televisión argentino.
 Intrusos en la televisión, programa de televisión chileno.
 Intrusos, película de 2011 de título original Intruders.
 Intrusos en Manasés, película española.
 Intrusos, libro de Budd Hopkins.